H.M. Koefoed eller H.M. Kofoed er navnet på flere personer:
 Hans Madsen Koefoed – dansk ritmester og politiker (1792-1868)
 Hans Madsen Kofoed – dansk landinspektør og politiker (1844-1919)